Појам Сливје може се односити на:

Србија:
 Сливје (Сврљиг), насељено место у општини Сврљиг, Нишавски управни округ, Србија;

Северна Македонија:
 Сливје (Долнени), насељено место у општини Дољнени, Северна Македонија;

Словенија:
 Сливје (Хрпеље-Козина), насељено место у општини Хрпеље-Козина, Словенија,
 Сливје (Кршко), насељено место у општини Кршко, Словенија.